Malhotra ist der Familienname folgender Personen:

 Arun Malhotra (* 1983), indischer Fußballspieler 
 Jagmohan Malhotra (1927–2021), indischer Politiker
 M. N. Malhotra, indischer Kameramann
 Manish Malhotra (* 1965), indischer Modedesigner
 Manny Malhotra (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Naresh Malhotra, indischer Filmregisseur
 Om Prakash Malhotra (1922–2015), indischer Militär (Chief of the Army Staff), Politiker (Gouverneur) und Diplomat (Botschafter)
 Rajiv Malhotra (* 1950), indischer Autor
 Ravish Malhotra (* 1943), indischer Pilot, General und Raumflugkandidat
 Renu Malhotra (* 1961), US-amerikanische Physikerin und Planetenforscherin indischer Herkunft
 Sharad Malhotra (* 1983), indischer Schauspieler
 Sidharth Malhotra (* 1985), indischer Schauspieler
 Suchet Malhotra, indischer Perkussionist und Komponist
 Vikram Malhotra (* 1989), indischer Squashspieler